Turjak je lahko:

 Turjak, Občina Velike Lašče
 Grad Turjak
 Turjak, občina v Italiji
 Turjak, Občina Bosanska Gradiška, Bosna in Hercegovina
 Turjak, "visoka gora šentiljske fare", omenjena v bajki Pohorski Vouvel
Turjak (priimek)

Glej tudi 
 Turjaška palača
Turjaški (Auerspergi)
Tur (govedo)